Франколизе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 4846 человек, плотность населения составляет 121 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 81040. Телефонный код — 0823.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Santa Maria delle Grazie), празднование 8 сентября.

Ссылки